Баранівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Баранівська волость — Новоград-Волинського повіту Волинської губернії.;
 Баранівська волость — Миргородського повіту Полтавської губернії.